«Кара́тель» () — супергеройский боевик 1989, снятый по мотивам комиксов издательства Marvel Comics.

Сюжет 
В начале фильма журналисты сообщают новости о деятельности Карателя, которым было убито 125 членов различных преступных групп за последние 5 лет. Тем временем, одного из лидеров преступного клана могущественной семьи Франко мистера Моретти, обвинённого в убийстве семьи Фрэнка Кастла, освобождают из тюрьмы. Фрэнк берёт правосудие в свои руки и убивает мистера Моретти и троих вооруженных мафиози, после чего взрывает дом Моретти на глазах изумлённых журналистов.

В своё время у Фрэнка погибла жена (её машина была взорвана) и две маленькие дочки. С этих пор Фрэнк решил бороться с организованной преступностью. Официально Фрэнк Кастл погиб вместе со своей семьёй, но лейтенант полиции Джейк Беркович считает, что Каратель и «погибший» Фрэнк Кастл — это одно и то же лицо. Беркович за проницательность берёт в напарники девушку-полицейского Саманту Лири.

В это время из Европы прибывает сам главарь мафиозного клана Джанни Франко. Он ждёт крупную поставку героина (600 кг) на общую сумму 500 миллионов долларов. В честь этого Франко решает объединить различные мафиозные кланы. Информатором у Карателя работает бомж-алкоголик, он сообщает Фрэнку, куда прибывает груз с героином.

Фрэнк устраивает засаду в порту, куда прибывает 600 кг героина. Но здесь происходит неожиданное. На мафиозные кланы напали якудза, всех перебили, а героин забрали себе. Фрэнк убивает нескольких якудза, однако в него метнули нож, и он, раненый, падает в воду. Таким образом, ему еле-еле удалось самому скрыться живым.

Что это за якудза? Откуда они взялись? Оказывается, что их предводителем является жестокая мисс Танака, она встречается с Джанни Франко и требует себе 75 % от всего оборота наркоторговли. Джанни Франко и боссы других мафиозных кланов решают бороться. Тогда мисс Танака похищает детей у всех боссов мафиозных кланов. Об этом узнаёт информатор Карателя бомж-алкоголик, он встречается с Карателем в канализации и сообщает ему эту новость. Бомж-алкоголик хочет, чтобы Каратель спас детей мафиозных боссов. Каратель говорит, что его миссия наказывать виновных, а не спасать невинных. И всё же, Каратель нападает на казино, принадлежащее якудза и оставляет послание, что каждый день, который дети проведут в плену, будет стоить мисс Танаке денег. После чего он из автомата расстреливает игровые автоматы и убивает нескольких якудза.

Бомж-алкоголик показывает Карателю место, где содержатся дети, но на самом деле там якудза устроили ловушку для Карателя. После продолжительной борьбы Фрэнк был схвачен и подвержен пыткам. Его допрашивала сама мисс Танака, она пыталась узнать, кто его послал. И всё же Фрэнку удается освободиться вместе с бомжом-алкоголиком (который тоже был схвачен). Фрэнк убивает двух якудза, а третьего допрашивает, чтобы узнать, где находятся дети.

В это время мисс Танака получает дипломат с деньгами — выкуп за детей, которые заплатили боссы мафии. Чуть позже они встречаются с мисс Танака в ресторане с целью передачи детей. Однако коварная мисс Танака убила всех боссов мафии, кроме Джанни Франко. Он предусмотрительно не явился на встречу, так как предвидел коварство мисс Танаки.

Каратель угоняет автобус, и с помощью этого автобуса спасает детей, кроме Томми Франко («я за ним ещё вернусь», — говорит Фрэнк). Якудза пытаются догнать автобус, Фрэнк отстреливается, как может. За ним увязалось два автомобиля с якудза, которые «поливают» автобус из автоматов. В итоге Фрэнку удаётся оторваться от якудза, но тут полицейские устраивают кордон из машин. Фрэнк останавливается, дети выходят, а самого Фрэнка — спасателя детей — арестовывает полиция.

Джанни Франко делает засаду на машину, в которой перевозят Фрэнка, и берёт его в плен. Он хочет, чтобы Фрэнк освободил его сына, а чтобы он был посговорчивее, он оставляет в заложниках лейтенанта полиции Джейка Берковича, бывшего напарника и друга Фрэнка.

Джанни Франко и Каратель уничтожают всю базу якудза (около 40 человек) и саму мисс Танаку, спасая Томми. В финале происходит драка между Фрэнком и Джанни Франко, после продолжительной борьбы раненый Фрэнк побеждает.

В ролях 
 Дольф Лундгрен — Фрэнк Кастл / Каратель
 Луис Госсетт-младший — Джейк Берковиц
 Ким Миори — мисс Танака
 Йерун Краббе — Джанни Франко
 Нэнси Эверхард — Саманта «Сэм» Лири
 Брайан Руни — Томми Франко

Музыка 
Музыкальная дорожка к фильму была выпущена только в 2005-м году. Компакт-диск содержит несколько интервью с режиссёром и композитором, а также стереозаписи композиций. DVD содержал только монозапись саундтрека.

Примечания 

Фильмы о Карателе
Фильмы-боевики Австралии
Фильмы о байкерах
Фильмы New World Pictures
Фильмы Австралии 1989 года